Киваи может означать:

 Киваи — остров.
 Киваи (село) — село Клинцовского района Брянской области, Медвёдовского сельского поселения.
 Киваи (народ) — народ.
  — язык.